L'Eyga est l'un des bras de la Leyre, fleuve côtier qui se jette dans le bassin d'Arcachon par un delta.

Liens externes
 Bassin Paradis, académie d'Arcachon / Jean Dubroca, Le delta de l’Eyre : une zone à défendre (consulté le 24 décembre 2021)

Cours d'eau en Gironde
Cours d'eau dans les Landes
Landes de Gascogne
Bassin d'Arcachon